Gerusalemme Celeste
 Monastero Nuova Gerusalemme, monastero a Istra in Russia
 Nuova Gerusalemme, Sacro Monte a Varallo